Luis de Lannoy (1918-1971), Nederlands-Antilliaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Luis de Lannoy (1950-2008), Nederlands-Antilliaans rechter